Marco Junio Silano puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Marco Junio Silano (cónsul 109 a. C.).- Senador y cónsul en el año 109 a. C.
 Marco Junio Silano (cónsul 25 a. C.).- Senador y cónsul en el año 25 a. C.
 Marco Junio Silano (cónsul 15).— Senador y cónsul suffectus en el año 15.
 Marco Junio Silano (cónsul 46).— Senador y cónsul en el año 46.
 Marco Junio Silano (cónsul 54).— Senador y cónsul suffectus alrededor del año 54.
 Marco Junio Silano (legado).— Legado de Julio César en las Galias en el año 53 a. C.
 Marco Junio Silano (pretor).- Senador y pretor en el año 212 a. C.
 Marco Junio Silano (pretor 102 a. C.).— Senador y pretor alrededor del año 102 a. C.
 Marco Junio Silano (pretor 77 a. C.).— Senador y pretor en el año 77 a. C.
 Marco Junio Silano (tribuno de la moneda).— Encargado de la acuñación monetaria alrededor del año 145 a. C.
 Marco Junio Silano Torcuato.— Senador y cónsul en el año 19.
 Marco Junio Silano Lutacio Cátulo.— Último descendiente masculino conocido de los Junios Silano.